Tombe ima više značenja:
 Tombe (Bolonja)
 Tombe (Ferara)